Ирикау () — многозначный топоним:

 Ирикау — село в Знаурском районе Южной Осетии
 Ирикау — село в Цхинвальском районе Южной Осетии